Op het US Open 1999 speelden de mannen  in het dubbelspel van 30 augustus tot en met 12 september. De als elfde geplaatste Amerikaan Alex O'Brien en Canadees Sébastien Lareau wonnen het toernooi door in de finale de als eerste geplaatste Indiërs Mahesh Bhupathi en Leander Paes met 7–6(7), 6–4 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1999